Miniajedrez es una familia de variantes de ajedrez jugadas con piezas regulares y reglas estándar, pero en tableros más pequeños.

Ajedrez 3x3 
El ajedrez en un tablero 3x3 no tiene definido claramente una posición inicial. Sin embargo, es un juego resuelto. Esto significa que para cualquier posición, se sabe si -sin cometer errores- se debe ganar o empatar. El juego fue resuelto, independientemente, por Aloril 2001 y por Kirill Kryukov en 2004. La solución de Kryubok es más completa, porque ésta permite poner peones en cualquier parte, no solo en la segunda fila como la de Aloril. El mate más largo  en un tablero 3x3 toma 16 jugadas. El número de posiciones legales es 304.545.552.

Ajedrez 5x5 

En 1969 Martin Gardner sugirió una variante de ajedrez en un tablero 5x5 en el cual todas las jugadas de ajedrez, incluyendo doble movimiento del peón, captura al paso y enroque se pueden hacer. Luego AISE (Associazione Italiana Scacchi Eterodossi) abandonó el doble movimiento de peón y el enroque. Se jugó mucho en Italia (incluyendo correspondencia) y se desarrolló teoría de aperturas. Las estadísticas de los juegos terminados son las siguientes:
 Blanco ganó en 40% de las partidas.
 Negro ganó en 28%.
 Tablas en 32%.
El ajedrez de Gardner también se jugaba, por la AISE, con las reglas de ajedrez pierde-gana y ajedrez progresivo. En 1980 HP sacó una calculadora programable (HP-41C) que podía jugar este juego. La calculadora podía jugar en un nivel decente.
En 1989 Martin Gardner propuso otra configuración, la que llamó Baby chess. A diferencia del miniajedrez de Gardner, este tenía a los reyes ubicados en esquinas contrarias. Paul Jacobs y Marco Meirovitz sugirió otra posición inicial para el ajedrez 5x5. Jeff Mallett (desarrollador principail de Zillion of Games), sugirió una configuraración en la cual se tienen dos caballos contra 2 alfiles negros.

Ajedrez 6x6 

Junto a Ajedrez Los Álamos, hay otras variantes de ajedrez jugadas en tableros 6x6. El juego Ajedrez Diana (o Ajedrez de Damas) fue sugerido por Hopwood en 1870. La posición inicial se muestra a la izquierda. No hay damas en el trablero y los peones no pueden ser promovidos a damas. Los peones no pueden avanzar dos escaques desde su posición inicial. El enroque se hace cambiando las posiciones del rey y la torre. Las mismas condiciones que en ajedrez aplican para el enroque (p.e. el rey no puede estar en jaque, no se puede haber movido el rey o la torre anteriormente, etc.)

Serge L'Hermitte sugirió en 1969 un juego con una configuración parecida a la de ajedrez Diana, con excepción de la posición inicial del negro, en la que se intercambian el caballo y el rey. Adicionalmente, los caballos no pueden mover en las tres primeras jugadas, y el rey puede moverse a la posición del caballo sin perder el derecho a enrocarse.

A. Wardley propuso en 1977 un Ajedrez más simple, una familia de variantes de ajedrez 6x6, en las que un par de piezas se elimina de ambos lados: torres, caballos, alfiles o incluso rey y dama. Quitando los alfiles resulta Ajedrez Los Álamos; el resultado de eliminar las torres y los caballos se muestra arriba.

Jeff Mallet propuso la configuración caballos contra alfiles en un tablero 6x6. En uno 8x8, los alfiles son considerados ligeramente mejores que los caballos. No obstante, en un tablero 6x6, gracias al tamaño más pequeño de tablero, los 2 caballos son presumiblemente iguales a los alfiles.

Referencias

Véase también 
 Minishogi

Enlaces externos 
 Knight court por Jason D. Wittman
 6 Ranks, remaining variants por Charles Gilman.

Variantes de ajedrez